Ordine al merito militare di Baviera (Bayerische Militär-Verdienstorden) – onorificenza tedesca
 Ordine al merito militare del Württemberg (Württembergisher Militärverdienstorden) – onorificenza tedesca
 Ordine al merito militare (Орденът „За военна заслуга“) – onorificenza bulgara
 Ordine al merito militare (Order of Military Merit, Ordre du mérite militaire) – onorificenza canadese
 Ordine al merito militare (Orden del Mérito de Militar) – onorificenza dominicana
 Ordine al merito militare (Ordre du Mérite militaire) – onorificenza francese
 Ordine al merito militare – onorificenza persiana
 Ordine al Merito Militare (Orden del Mérito Militar) – onorificenza spagnola
 Ordine al merito militare (Орден «За военные заслуги») – onorificenza russa
 Ordine al merito militare – onorificenza sudcoreana
 Ordine al merito civile e militare di San Marino – onorificenza sammarinese
 Ordine del merito civile e militare – ordine cavalleresco granducale toscano